Christine Grabe ist der Name folgender Personen:

* Christine Grabe (Schauspielerin), deutsche Schauspielerin 
 Christine Grabe (Politikerin) (1948–2016), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)